Casanate ist der Familienname folgender Personen:

 Girolamo Casanate († 1700), italienischer Kardinal der Römischen Kirche
 Pedro Porter Casanate (1611–1662), spanischer Offizier und Entdecker, Gouverneur von Chile